Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла молодша сестра Серена з рахунком 6–4, 6–3. Це був третій підряд титул Серени на турнірах Великого шолома і другий підряд без програшу жодного сету. Також це був перший турнір Великого шолома, на якому вона виступала як 1-ша ракетка світу.

Чотириразова переможниця турнірів Великого шолома і колишня 1-ша ракетка світу Аранча Санчес Вікаріо востаннє з'явилась на турнірі Великого шолома, поступившись у 1-му колі французькій кваліфаєрці Маріон Бартолі. Майбутня 1-ша ракетка світу Дінара Сафіна вперше зіграла на турнірі Великого шолома. У 2-му колі вона поступилась Серені Вільямс.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки 

 Draw 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2002 у тенісі